Хмурень — народна назва місяців:

 жовтень
 грудень